Sarkissow ist der Familienname folgender Personen:

Karen Rafailowitsch Sarkissow (1913–1999), sowjetisch-russischer Musiker
Babken Jessajewitsch Sarkissow, sowjetischer Politiker
Sarkis Artemjewitsch Sarkissow (1898–1938), sowjetischer Politiker 

Siehe auch:
Sarkissowa